Die Dallas Open 2023 waren ein Tennisturnier der ATP Tour 2023 in Dallas, den Vereinigten Staaten, das vom 6. bis 12. Februar 2023 in der Halle auf Hartplatz ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Córdoba die Córdoba Open und in Montpellier die Open Sud de France gespielt. Beide zählten, genau wie die Dallas Open, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Reilly Opelka war der Titelverteidiger im Einzel. Im Doppel gewann im Vorjahr das Doppel aus Marcelo Arévalo und Jean-Julien Rojer.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 737.580 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 822.585 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Dallas